«Полёт драконов» () — полнометражный мультфильм, созданный в 1982 году по мотивам одноимённой книги Питера Дикинсона и романа «Дракон и Джордж» Гордона Диксона￼. Изначально вышел на видеокассетах VHS и LD. 

В СССР распространялся в переводе Леонида Володарского только на «пиратских» видеокассетах VHS, в России в 1990-е — на VHS и LD в переводе Александра Фертмана и Юрия Живова. Впервые транслировался по телевидению лишь в 1986 году.

Сюжет 

Питер Дикинсон, бедный и мечтательный учёный-изобретатель, благодаря чарам волшебника Каролинуса попадает в параллельный мир, полный чудес и магии. Он встречает трёх магов и красивую принцессу Мелисенду, приёмную дочь Каролинуса.

Зелёный маг Каролинус, его братья — жёлтый маг Ло Тай Шао и синий маг Соляриус — понимают, что мир волшебства погибает. Чтобы спасти его, они должны объединиться и создать «Последнее прибежище магии» — защищённое чарами место, где магия будет жить, когда люди прекратят в неё верить. Но красный маг Оммадан отказался помочь братьям и решает заставить людей поверить в магию силой, намереваясь уничтожить мир людей. Единственный способ остановить злого волшебника — отобрать его магическую корону. Одолеть его призван Питер, предок которого был великим героем.

Однако волею судьбы Питер оказывается в теле домашнего любимца Каролинуса — дракона Горбаша. Ничего не зная о том, каково это быть драконом и что такое магия, Питер отправляется в путешествие в сопровождении двух компаньонов: рыцаря сэра Орэна Невиль Смита и дракона Смёргола.

Оммадан подсылает к лагерю песчаных крыс, чтобы убить их ужасными криками. Синий волшебник Соляриус посылает на помощь волка Арэка, чтобы убить королеву крыс. Он выполняет задание и присоединяется к компании. В это время принцесса Мелисенда впадает в глубокий сон и, благодаря своим чарам, наблюдает за передвижением Питера. Группу снова атакуют, на этот раз эльфы, возглавляемые Джаелсом. Они очень не любят драконов и боятся их. Компанию спасает лучница Даниэль. В итоге она и Джаелс присоединяются в пути к замку Оммадана.
Они останавливаются в таверне, а ночью на них нападает огромный Огр-людоед, который похищает сэра Орэна и Даниэль. Горбаш и Смёргол должны их спасти. Питер берёт несколько уроков боя против людоедов (толстые кости, невосприимчивость к огню) и вместе со Смёрголом они нападают на замок Огра. Смёргол ранен, и после спасения друзей его сердце навсегда останавливается.

Друзья продолжают продвижение к Оммадану и сражаются с гигантским червём Слигофом, обитающим в реке ядовитой кислоты на границе царства Оммадана. Они используют волшебные подарки: щит и флейту, чтобы защититься от чар разочарования Оммадана и усыпить драконов, в том числе и Горбаша, в теле которого Питер. Но флейта не действует на дракона Оммадана Бреака (Бриак), который убивает Даниэль, Арэка и Джаелса. Сэр Орэн перед смертью успевает ранить мечом Бриака и убить его, но вскоре он тоже умирает. Оммадан торжествует. Питер покидает тело Горбаша, когда понимает, что две вещи не могут существовать в одно и то же время в одном месте (в теле дракона Горбаша). Он использует свои научные знания, чтобы доказать Оммадану, что магия существовать не может. Он перечисляет все ветви науки и все доказательства своей точки зрения, и Оммадан, чья сила держится на вере в магию, не может победить Питера в споре. Со смертью Оммадана все друзья возвращаются к жизни. Оставшиеся маги объединяются и отделяют мир волшебства от мира людей. К несчастью, Питеру также приходится возвращаться домой в двадцатый век.

Однако Питер не потерян для мира магии. Принцесса Мелисенда просит отца отпустить её к Питеру в Бостон, на что Каролинус соглашается. Итак, Питер побывал драконом, освободил мир от ужасного волшебника Оммадана и женился на прекрасной принцессе Мелисенде.

Создатели 
 Сценарист: Ромео Мюллер
 По мотивам книги «Полёт Драконов» Питера Дикинсона. Дизайн Уайна Андерсона
 Композитор, аранжировщик и дирижёр: Мари Лаус
 Продюсеры и режиссёры: Артур Ранкин младший и Жуль Басс
 Аниматоры: Фумихико Такаяма, Кацухиса Ямада, Yoshiko Sasaki, Masahiro Yoshida, Fukuo Suzuki, Emiko Ishii

Примечания

Ссылки 
 
 О полетах, запись в блоге
 Полет драконов запись на форуме

Рисованные мультфильмы Японии 1982 года
Полнометражные мультфильмы США
Полнометражные мультфильмы Японии
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Мультфильмы Японии в жанре фэнтези
Экранизации литературных произведений фантастики
Мультфильмы о драконах
Мультфильмы Жюля Басса
Полнометражные мультфильмы Великобритании
Рисованные мультфильмы Великобритании
Рисованные мультфильмы США 1982 года
Фильмы Великобритании 1982 года
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы 1982 года, выпущенные сразу на видеоносителях